Bernt Evensen – pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese
 Erling Evensen – fondista norvegese
 Johan Remen Evensen – ex saltatore con gli sci norvegese
 Vidar Evensen – ex calciatore norvegese